Černohorka může znamenat:

 etnická Černohorka – příslušnice  jihoslovanského národa Černohorců
 Černohorka (demonymum) – obyvatelka Černé Hory
 Černohorka (Kryvyj Rih) – historický rajón ukrajinského města Kryvyj Rih
 Černohorka (Východokazašská oblast) – vesnice ve Východokazašské oblasti 
 Černohorka (Oděská oblast) – vesnice v ukrajinské Oděské oblasti

Související články 
 Černohorci (rozcestník)
 Černá Hora (rozcestník)